McEveety est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Les 3 frères McEveety :
 Bernard McEveety (1924-2004), réalisateur et producteur américain ;
 Joseph L. McEveety (1926-1976), scénariste et réalisateur américain ;
 Vincent McEveety (1929-2018), producteur et réalisateur américain ;
 Stephen McEveety (1954-), producteur américain.

Patronyme américain